8-й чемпионат Франции прошёл в Руане с 6 сентября по 14 сентября 1930 года.

Таблица

Ссылки 
 Rouen 1930 — 8ème championnat de France

Чемпионаты Франции по шахматам
1930 год в шахматах